Parapótamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Parapótamos (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Parapótamos (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Parapótamos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar